Il singolare del torneo di tennis Guarujá Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Cássio Motta 6-3, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Cássio Motta (finale)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Ivan Kley (secondo turno)

 Luiz Mattar (campione)
 Carlos Kirmayr (primo turno)
 Tore Meinecke (primo turno)
 Juan Avendaño (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1987